Balan puede referirse a 

 Balan, comuna francesa del departamento de Ain. 
 Balan, comuna francesa del departamento de Ardenas. 
 Balan, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Ganthier 
 Bălan, ciudad rumana del distrito de Harghita. 
 Dan Bălan, cantante moldavo.
 Andreea Bălan, cantante rumana.